Disk (amerikanisches Englisch für Scheibe oder Platte) und Disc (britisches Englisch, gleiche Bedeutung) haben die gleiche Bedeutung, werden aber in unterschiedlichen Kontexten angewandt. Disk bezeichnet in der EDV magnetische drehende Speicher oder Begriffe, die sich auf diese beziehen, Disc hingegen optische. Als Ursache für diese Unterscheidung der Schreibweisen wird angenommen, dass die Entwicklung optischer Datenträger primär im europäischen und asiatischen Raum erfolgte, wo traditionell das britische Englisch bevorzugt wird. Heutzutage werden die Wortendungen immer noch primär für die verschiedenen Speichertechniken benutzt, obwohl sie synonym verwendet werden dürfen.

Beispiele für Disks:
 RAM-Disk
 Festplatte (Hard Disk)

Beispiele für Discs:
 Magneto Optical Disc (MO-Disk)
 Compact Disc
 Kodak Disc
 Diamond Disc
 Blu-ray Disc
 Enhanced Versatile Disc
 DVD (Digital Versatile Disc)
 Universal Media Disc

Siehe auch 

 Discus
 Diskus
 Disc

Speichermedium